Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1998 – trzynaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 18–28 października 1998 roku w Tunezji. Tytułu zdobytego w 1996 roku broniła reprezentacja Algierii.

Tytuł mistrzowski wywalczyła reprezentacja Tunezji i wraz z dwiema najlepszymi drużynami, prócz Egiptu, który jako gospodarz miał już zapewniony awans, zakwalifikowała się na MŚ 1999.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
1998 w piłce ręcznej
1998 w Afryce